Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (WOMP) – jednostka organizacyjna wojskowej służby zdrowia podległa bezpośrednio dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

W większości wypadków WOMP powstały na bazie Wojskowych Ośrodków Weterynaryjnych oraz Wojskowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych.

WOMP udziela świadczeń zdrowotnych żołnierzom i pracownikom wojska, prowadzi działalność inspekcyjną, diagnostyczną i leczniczą polegającą na promocji zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, nadzorze epidemiologicznym i diagnostyce laboratoryjnej.

WOMP realizuje zadania w zakresie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej, jak również wykonuje rozpoznanie zagrożeń czynnikami biologicznymi.

WOMP dysponuje zapleczem diagnostyczno–laboratoryjnym, przygotowany jest do skutecznej osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej wojsk w rejonie odpowiedzialności.

Obszary odpowiedzialności terytorialnej WOMP zgodne są z podziałem administracyjnym kraju:
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz – województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, powiat drawski (85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147)
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – województwo pomorskie, zachodniopomorskie z wyłączeniem powiatu drawskiego (81-103 Gdynia, ul. Grudzińskiego 4)
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Kraków – województwo lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie (30-901 Kraków, ul. Odrowąża 7)
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Modlin – województwo mazowieckie, podlaskie, warmińsko- mazurskie (05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Leśna 4 D)
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Wrocław – województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie (50-984 Wrocław, ul. Weigla 5)

Linki zewnętrzne 
 Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia. Ostatni dostęp: 2018-02-28.
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Modlin
 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjne Wrocław

Jednostki organizacyjne wojska
Medycyna wojskowa